A Nemzeti Bajnokság I. osztályában, 2002-2003-ban 12 csapat játszott a bajnoki címért. A lebonyolítás ez előző szezonhoz képest annyit változott, hogy az alapszakasz és a rájátszás egyaránt két-két körből állt, így kiküszöbölték azt a többek által sérelmezett rendszert, hogy bizonyos csapatok háromszor játszottak egymás ellen.

A Ferencváros biztosnak tűnő aranyérmét az utolsó fordulóban, hazai környezetben a Debrecen ellen veszítette el, így az MTK-é lett az első hely. A csalódott zöld-fehér szurkolók egy része ezt nehezen viselte, betódultak a pályára és bántalmazták a debreceni, sőt a ferencvárosi csapat tagjait is.

Az MLSZ három mérkőzésre betiltotta az FTC-stadiont, hat büntetőpontot levont a Ferencvárostól, és negyven milliós kártérítést kellett fizetnie a klubnak. A büntetőpontokat azonban utólag visszavonták.

Több vesztegetési ügy is történt. Hamar István, a Kispest Honvéd csatára, a Videotonnál játszó régi csapattársait kereste meg telefonon. Őt egy évre eltiltották. A 2009-ben kirobbant európai bundabotrány során derült ki 2010 februárjában, hogy a Kispest Honvéd FC pár játékosa 25 000 euróért adta el a győzelmet a szorult helyzetben lévő Előre FC Békéscsabának.

A bajnokság végén a 2000-ben bajnok Dunaferr és a tizenháromszoros bajnok Kispest Honvéd esett ki. A Pécsi Mecsek FC és a Lombard FC Haladás jutott fel.

Első rész

Bajnoki végeredmény

Alsó osztály 

Bajnok MTK játékosai: Hajdu Attila , Molnár Zoltán, Goran Jezdimirović, Elek Norbert, Zavadszky Gábor, Madar Csaba, Welton Carlos Silva, Illés Béla, Daniel Rednic, Ferenczi István, Füzi Ákos dr., Horváth Levente, Valeriu Andronic, Mićo Smiljanić, Alin Dragan, Komlósi Ádám, Czvitkovics Péter, Némethy László, Kovács Zoltán, Juhász Roland, Győri János, Erdélyi Miklós, Szántai Levente, Nicolae Liţa.

Edző: Egervári Sándor

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Sporthiradó.hu

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1